Breeds Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breeds Hill (Massachusetts)
 Breeds Hill (New York)